Постник имеет несколько значений:

 Постник — человек, тщательно соблюдающий пост

Имя 
 Постник (имя) — старинное русское имя
 Иван-Постник Фёдорович (ок.1231-1237) — сын Фёдора Юрьевича
 Постник Яковлев — псковский архитектор, работавший в Казани, предположительно он же строил храм Василия Блаженного в Москве

Прочее 
 Постник — село в Болгарии